Ахмедбеков — фамилия. Имеет женскую форму Ахмедбекова.

 Известные носители 
 Ахмедбеков, Давранбек (1894—1938) — государственный деятель Узбекской ССР.
 Ахмедбеков, Зивер-бек Герай-бек оглы (1873—1925) — азербайджанский архитектор, главный архитектор города Баку (1918—1922).
 Ахмедбеков, Мамед-бек Ахмед-бек оглу (1847—1914) — офицер Русской императорской армии, участник русско-турецкой войны.